Butterberg steht für:
 Butterberg, Überproduktion von Butter

Berge und Hügel:
 in Deutschland
 Butterberg (Ilfeld) (), bei Ilfeld im Harz, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Butterberg (Waltersdorf) (), bei Waltersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Tröbigauer Butterberg (), bei Tröbigau (Schmölln-Putzkau), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Butterberg (Bischofswerda) (), bei Bischofswerda, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Butterberg (Bad Lauterberg) (ca. ), bei Bad Lauterberg am Harzrand, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Butterberg (Bühlau) (), bei Bühlau, Gemeinde Großharthau, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Butterberg (Bad Harzburg) (ca. ), bei Bad Harzburg am Harzrand, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Butterberg (Sangerhausen) (), bei Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Butterberg (Osterode am Harz) (ca. ), bei Osterode am Harz am Harzrand, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Butterberg (Werther) (), bei Werther, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Butterberg (Ilsenburg) (ca. ), bei Ilsenburg am Harzrand Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Butterberg (Pöhsig) (ca. ), Flächennaturdenkmal bei Grimma im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Butterberg (Kamenz) (211,7 m), nordwestlich von Kamenz, Kreis Bautzen, Sachsen
 Butterberg (Flechtinger Höhenzug) (), bei Ivenrode, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Butterberg (Hagen am Teutoburger Wald) (), bei Hagen am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Butterberg (Groß Pankow) (), bei Groß Pankow-Boddin, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Butterberg (Passee) (), bei Passee, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Butterberg (Elmshorn) (), bei Elmshorn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein

 in Polen
 Butterberg – Milejewska Góra (), der Elbinger Höhe, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Naturschutzgebiete:
 NSG Butterberg und Hopfenbusch bei Bartolfelde am Butterberg bei Bad Lauterberg, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 NSG Butterberggelände am Butterberg bei Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Ortschaften:
 Butterberg (Teldau), Wohnplatz der Gemeinde Teldau, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Name für den tschechischen Ortsteil Máselnik von Dubá

Siehe auch:
 Butterbergtunnel
 Butterburg